Andreas Schwaller – giocatore di curling svizzero
 Anton Schwaller – conduttore televisivo e politico svizzero
 Christof Schwaller – giocatore di curling svizzero
 Isha Schwaller de Lubicz – esoterista ed egittologa francese
 René Adolphe Schwaller de Lubicz – alchimista, esoterista ed egittologo francese